Un exosome peut être pris en biologie cellulaire dans deux sens différents : 

 L’exosome est une structure destinée à démonter les fragments d'acide nucléique devenus inutiles.
 L’exosome est une structure de certaines cellules de mammifères destinée à exporter divers composants vers l'environnement.

Homonymie en biologie